Tadeusz Tokarz (1898–1916) – żołnierz 2 Pułku Piechoty Legionów Polskich, 12 maja 1931 pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Tadeusz Tokarz (1898–1981) – podpułkownik dyplomowany Wojska Polskiego

Uwagi

Przypisy